Nikiéma oder Nikiema ist der Familienname folgender Personen:

 Dramane Nikièma (* 1988), burkinischer Fußballspieler
 Hermann Nikièma (* 1988), burkinischer Fußballspieler
 Jacqueline Marie Zaba Nikiema (* 1957), burkinische Diplomatin
 Sylvain Nikiéma (* 1971), burkinischer Tennisspieler